François Picard je lahko:
 François Picard (dirkač)
 François Picard (general)